Матч всех звёзд АБА 1969 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла во вторник, 28 января 1969 года, в Луисвилле (штат Кентукки) на домашней площадке профессиональной команды «Кентукки Колонелс» «Конвеншн-центре». Эта встреча стала уже вторым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и первым, проведённым в Луисвилле, второй прошёл в 1972 году. Судьями на этом матче работали Энди Хершок и Рон Рэйкел.

Сборная Запада под руководством Алекса Ханнума, который в это время тренировал клуб «Окленд Окс», в упорной борьбе переиграла сборную Востока Джина Роудса («Кентукки Колонелс») со счётом 133:127, тем самым сравняв счёт в серии (1:1) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан Джон Бизли, представляющий в нём команду «Даллас Чеперрелс».

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Запада и Востока предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1968/1969
Спортивные соревнования в Кентукки